Сонцівка — історична назва кількох населених пунктів в Україні:
 Сонцівка — село в Покровському районі Донецької області;

 Сонцівка — історична назва села Борисівка Харківському районі Харківської області.